Mazimero kan syfta på följande platser:

Burundi 

 Mazimero (periodiskt vattendrag i Rutana), 
 Mazimero (periodiskt vattendrag i Mwaro), 

Robotskapade Burundiförgreningar